Nie żałuję – singel Edyty Geppert
 Nie żałuję – singel Natalii Zastępy
 Nie żałuję – debiutancki album Natalii Zastępy

Zobacz też 
 Nie żałuję swojej młodości
 Niczego nie żałuję